Ceci est une liste des différents dirigeants du comté d'Édesse :

 1095-1098 : Thoros, Arménien, gouverneur d’Édesse
 1098-1100 : Baudouin  de Boulogne, adopté par le précédent, devient roi de Jérusalem en 1100
 1100-1118 : Baudouin II du Bourg, cousin du précédent, devient roi de Jérusalem en 1118
 1104-1108 : régence de Richard de Salerne
 1118-1119 : Galéran ou Waleran du Puiset, seigneur de Bira, cousin de Baudouin II, gouverneur d'Édesse
 1119-1131 : Josselin  de Courtenay
 1131-1149 : Josselin II de Courtenay, fils du précédent

Comtes titulaires d'Édesse 

 1149-1159 : Josselin II de Courtenay
 1159-1200 : Josselin III de Courtenay, fils du précédent

En 1365, le roi Pierre  de Chypre relève le titre de comte d'Édesse — comte de Rochas, Rohas, Ruchas ou encore Roucha, selon la terminologie alors en usage chez les chrétiens de Terre Sainte et de Chypre — au profit de membres de la noblesse chypriote.

Généalogie

Bibliographie 
 

Edesse
Edesse

en:Count of Edessa